Gli ardeidi (Ardeidae ) sono una famiglia di uccelli dell'ordine dei Pelecaniformes a cui appartengono, ad esempio, gli aironi.

Il nome deriva dalla cittadina di Ardea da cui, come narra Ovidio, si levò in volo un airone dopo che Enea ridusse la città in cenere.

Descrizione 
Sono uccelli trampolieri dall'aspetto slanciato, con gambe e collo lungo, coda corta e becco robusto.

Distribuzione e habitat 
Gli aironi sono presenti in tutti i continenti, eccetto l'Antartide.

Biologia

Alimentazione 
Le varie specie di airone utilizzano risorse alimentari e zone di caccia differenti tra loro. Gli ambienti frequentati dalle varie specie sono: le risaie (tutte le specie), paludi e canneti (es. airone rosso), fiumi (es. airone cenerino), canali (es. nitticora).

Gli aironi sono animali strettamente carnivori. Il tipo di preda dipende dall'ambiente in cui vive o va a caccia la specie, per cui la dieta varia da una specie all'altra. Le prede più cacciate sono:

 anfibi: generalmente Anuri facilmente rintracciabili in risaie, paludi e anse dei fiumi. Sono predati da quasi tutti gli aironi tranne l'airone guardabuoi che caccia in ambienti non acquatici.
 pesci: sono cacciati dalla maggior parte degli aironi, ma le dimensioni delle prede variano in base alle dimensioni dell'airone. I pesci maggiormente cacciati appartengono alla famiglia dei Ciprinidi. L'airone guardabuoi e la sgarza ciuffetto raramente si nutrono di pesci.
 insetti: tra quelli acquatici vengono catturati quelli più grandi delle famiglie dei coleotteri (girinidi e ditiscidi) nonché larve di varie specie. L'airone guardabuoi preda invece i parassiti di bovini ed equini tra cui i Carabidi.
 crostacei: le specie più predate dagli aironi appartengono al genere Triops.
 mammiferi, uccelli e rettili: appaiono in modo occasionale nelle diete.

Tecniche di caccia 

Gli aironi utilizzano varie posizioni e movimenti durante la loro caccia che dipendono sia dalle dimensioni degli aironi che dalla situazione ambientale (presenza di altri aironi, tempo atmosferico, profondità dell'acqua). La specializzazione in determinate tecniche delle diverse specie è dovuta alla differente altezza e lunghezza di arti e collo che determinano la profondità a cui si può cacciare e il tipo di prede che si possono catturare. Le tecniche si dividono in "posture" e "movimenti".

Posture:
 Posizione di attesa: gambe piegate con corpo parallelo al suolo o al posatoio e testa in posizione avanzata.
 Postura eretta: dritto con il corpo e il collo che formano un angolo acuto con il suolo in modo da scrutare meglio la zona.
 Postura dritta: dritto con corpo e collo a 90° rispetto al suolo e becco orizzontale o verso l'alto
 Posizione testa a lato: per favorire la visione monoculare
 Postura di sguardo verso il basso: per guardare nell'acqua

Movimenti:
 Standing: caccia in appostamento; è la tecnica più utilizzata poiché rende l'airone "invisibile" alle prede e gli permette di colpire di sorpresa con un movimento rapido del becco. Viene usato sia in acqua che da una posizione sopraelevata.
 Walking slowly: camminata lenta; questa tecnica, usata sia in acqua che sul terreno, non permette di cogliere di sorpresa la preda ignara ma dà la possibilità di ispezionare vaste aree in tempi brevi e controllare la presenza di potenziali prede. È una tecnica molto diffusa.
 Walking quickly: camminata veloce; viene usata solo negli spostamenti o per inseguire una preda poiché disturba molto le potenziali prede.
 Running: corsa; usata per inseguire le prede
 Foot movements: movimento delle zampe; serve per stanare e rendere visibili le prede muovendo i piedi in acqua
 Wing movements: movimento delle ali; allargando le ali l'airone cerca di fare ombra nell'area intorno per vedere meglio le prede
 Aerial foraging: caccia in volo; usata per volare a basse velocità radente al pelo dell'acqua o al suolo per individuare e afferrare le prede.

Tassonomia 

La famiglia Ardeidae comprende i seguenti generi e specie:

 Zonerodius
 Zonerodius heliosylus () - tarabuso delle foreste
 Tigriornis
 Tigriornis leucolopha () - airone tigrato crestabianca
 Tigrisoma
 Tigrisoma lineatum () - airone tigrato rossiccio
 Tigrisoma fasciatum () - airone tigrato fasciato
 Tigrisoma mexicanum  - airone tigrato golanuda
 Agamia
 Agamia agami () - airone agami
 Cochlearius 
 Cochlearius cochlearius () - becco a cucchiaio
 Zebrilus
 Zebrilus undulatus () - tarabusino zebrato
 Botaurus
 Botaurus stellaris () - tarabuso eurasiatico
 Botaurus poiciloptilus () - tarabuso australiano
 Botaurus lentiginosus () - tarabuso americano
 Botaurus pinnatus () - tarabuso amazzonico
 Ixobrychus
 Ixobrychus involucris () - tarabusino dorsostriato
 Ixobrychus exilis () - tarabusino americano
 Ixobrychus minutus () - tarabusino
 Ixobrychus dubius  - tarabusino dorsonero
 Ixobrychus novaezelandiae † () - tarabusino della Nuova Zelanda
 Ixobrychus sinensis () - tarabusino cinese
 Ixobrychus eurhythmus () - tarabusino orientale
 Ixobrychus cinnamomeus () - tarabusino cannella
 Ixobrychus sturmii () - tarabusino africano
 Ixobrychus flavicollis () - tarabusino nero
 Gorsachius 
 Gorsachius magnificus () - nitticora magnifica
 Gorsachius goisagi () - nitticora giapponese
 Gorsachius melanolophus () - nitticora della Malesia
 Gorsachius leuconotus () - nitticora dorsobianco
 Nycticorax
 Nycticorax nycticorax () - nitticora
 Nycticorax olsoni †  - nitticora di Ascension
 Nycticorax duboisi † () - nitticora di Réunion
 Nycticorax mauritianus † () - nitticora di Masuritius
 Nycticorax megacephalus † () - nitticora di Rodrigues
 Nycticorax caledonicus () - nitticora rossiccia
 Nyctanassa
 Nyctanassa violacea () - nitticora violacea
 Nyctanassa carcinocatactes †  - nitticora delle Bermude
 Butorides 
 Butorides virescens () - airone dorsoverde
 Butorides sundevalli () - airone delle Galápagos
 Butorides striata () - airone striato
 Ardeola
 Ardeola ralloides () - sgarza ciuffetto
 Ardeola grayii () - sgarza indiana
 Ardeola bacchus () - sgarza cinese
 Ardeola speciosa () - sgarza di Giava
 Ardeola idae () - sgarza del Madagascar
 Ardeola rufiventris () - sgarza bruna
 Bubulcus
 Bubulcus ibis () - airone guardabuoi
 Bubulcus coromandus () - airone guardabuoi orientale
 Ardea
 Ardea cinerea  - airone cenerino
 Ardea herodias  - airone azzurro maggiore
 Ardea cocoi  - airone plumbeo
 Ardea pacifica  - airone collobianco
 Ardea melanocephala  - airone testanera
 Ardea humbloti  - airone malgascio
 Ardea insignis  - airone imperiale
 Ardea sumatrana  - airone di Sumatra
 Ardea goliath  - airone golia
 Ardea purpurea  - airone rosso
 Ardea alba  - airone bianco maggiore
 Ardea intermedia  - garzetta intermedia
 Pilherodius
 Pilherodius pileatus () - airone dal cappuccio
 Syrigma
 Syrigma sibilatrix () - airone fischiatore
 Egretta
 Egretta picata () - airone bianco e nero
 Egretta novaehollandiae () - garzetta facciabianca
 Egretta rufescens () - garzetta rugginosa
 Egretta ardesiaca () - garzetta ardesia
 Egretta vinaceigula () - garzetta collobruno
 Egretta tricolor () - airone della Louisiana
 Egretta caerulea () - airone azzurro minore
 Egretta thula () - garzetta nivea
 Egretta garzetta () - garzetta comune
 Egretta gularis () - garzetta dei reef occidentale
 Egretta dimorpha  - garzetta del Madagascar
 Egretta sacra () - garzetta dei reef orientale
 Egretta eulophotes () - garzetta cinese

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Taxa classificati da William Elford Leach